

Persone 
Aleksander Jabłoński (1898-1980) – fisico polacco 
Constance Jablonski (1990) – modella francese
Daniel Ernst Jablonski (1660-1741) – teologo tedesco
George Jablonski (1919-1992) – cestista e allenatore di pallacanestro statunitense
Henryk Jabłoński (1910-2003) – storico e politico polacco socialista
Jacquelyn Jablonski (1991) – modella statunitense
Jaŭhen Jablonski (1995) – calciatore bielorusso

Meccanica quantistica
Diagramma di Jablonski – diagramma che rappresenta vari tipi di transizioni, radiativi e non, tra livelli energetici, compreso l'incrocio intersistema, a cui possono dar luogo le molecole

Pagine correlate
Jablonsky